Graser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Graser († 1609), Abt des Stiftes Sankt Peter (Salzburg)
 Annika Graser (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Bernhard Graser (1841–1909), deutscher Altphilologe und Diplomat
 Ernst Graser (1860–1929), deutscher Chirurg
 Heinrich Graser (1887–1957), Oberbürgermeister von Lörrach
 Hermann Graser (1835–1903), deutscher Verlagsbuchhändler
 Jim Graser (1914–1979), luxemburgischer Boxer 
 Jörg Graser (* 1951), deutscher Regisseur
 Johann Baptist Graser (1766–1841), deutscher Pädagoge
 Karl Graser (1882–1949), österreichischer General, Pferdefachmann
 Max Graser (1902–1980), deutscher Politiker
 Rudolph Graser (1728–1787), österreichischer Benediktiner und Homilet
 Sebastian Graser (* 1996), österreichischer Skirennläufer und Fallschirmspringer
 Siegfried Graser (1944–2021), deutscher Ernährungswissenschaftler

Sonstiges:
 Graser-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Grasser